Зыонгдонг:
 Зыонгдонг — вьетнамский аэропорт в городе Зыонгдонг (островной уезд Фукуок, провинция Кьензянг), работавший до 2012 года.